Чемпіонат Кіпру з футболу 1999—2000 — 61-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном вчетверте поспіль став Анортосіс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Омонія взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубка Кіпру 1999—2000.
2. Після закінченя сезону клуб АПОП Пафос припинив існування і об'єднався з Евагорас Пафос у клуб АЕП Пафос.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

1999—2000
Кіпр
Кіпр
1999 на Кіпрі
2000 на Кіпрі